Torano di Borgorose
Torano (Carrara)